Междунаро́дный аэропо́рт «Ташке́нт» и́мени Исла́ма Кари́мова (; ), также имеет неофициальное название Ташке́нт-Ю́жный (; ) — крупнейший аэропорт Узбекистана, расположенный в городе Ташкенте. Является главным узловым аэропортом (хабом) для национальной авиакомпании «Uzbekistan Airways» («Узбекистон хаво йуллари»). Расположен внутри территории города Ташкента, в Сергелийском районе, в пяти километрах к юго-востоку от центра города. Один из старейших аэропортов Узбекистана и Средней Азии.

В январе 2017 года был переименован в честь первого президента Республики Узбекистан — Ислама Каримова.

Один из двух (наряду со строящимся аэропортом бизнес-авиации Восточный), а также главный аэропорт Ташкента. Имеет 10 выходов на посадку. Является одним из крупнейших аэропортов стран Средней (Центральной) Азии, третьим по пассажиропотоку после казахстанских аэропортов Алма-Аты и Астаны в среднеазиатском (центральноазиатском) регионе. Ежегодный пассажиропоток ташкентского аэропорта — более 3-х миллионов человек. По состоянию на конец 2017 года находится на 18-м месте среди наиболее загруженных аэропортов постсоветского пространства.

Международный аэропорт Ташкент — это крупнейшее авиационное предприятие в Центральной Азии, в структуру которого входят многочисленные службы, обеспечивающие наземное обслуживание пассажиров, грузов и воздушных судов на международном уровне.

Он включает в себя две взлётно-посадочные полосы — южную и северную, соответствующие второй категории ИКАО и позволяющие принимать все типы воздушных судов, перрон общей площадью 100 га со 110 стоянками для дальних и средних магистральных самолётов.

Ташкентский международный аэропорт занимает удобное географическое положение, так как находится на пересечении воздушных трасс, идущих из стран СНГ и Европы в Юго-Восточную, Южную и Восточную Азию и обратно, а также на пересечении трасс, между Европой и Азией. Аэропорт связан воздушным сообщением со многими крупными городами мира, а также почти со всеми областными центрами Узбекистана. Аэропорт несколько раз реконструировался и расширялся, на данный момент имеет два пассажирских терминала.

В аэропорту функционируют четыре магазина беспошлинной торговли (duty free). К оплате, кроме пластиковых карточек, принимаются наличные: узбекские сумы, доллары США, евро и фунты стерлингов.

Авиакомпании и направления 
Список составлен на зимне-весенний сезон 2023 г. Могут быть изменения.

Грузовые перевозки 
  Cargolux
  DHL Aviation
  Lufthansa Cargo
  Silk Way Airlines
  Turkish Airlines Cargo
  Uzbekistan Airways
  SkyTaxi

Карта международных авиасообщений

Карта местных авиасообщений

Примечания

Ссылки и источники 
 Информация о международном аэропорте «Ташкент» имени Ислама Каримова на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways
 Информация о международном аэропорте «Ташкент» имени Ислама Каримова на сайте flightradar24.com
 Online-табло аэропорта
 Авиабилеты Хаво Йуллари в Ташкенте
 Авиакасса в Ташкенте Хаво Йуллари

Аэропорты Узбекистана
Аэропорты, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Ислама Каримова
Здания и сооружения Ташкента